«La Encina» puede hacer referencia a:

España 
 La Encina, pedanía ferroviaria del municipio de Villena, provincia de Alicante.
 La estación de La Encina.
 La Encina, municipio de la provincia de Salamanca, Castilla y León.
La Encina, localidad del municipio de Santa María de Cayón, Cantabria.

Botánica 
 Árbol Encina (Quercus ilex), o carrasca, chaparra o chaparro.
 Árbol Encina (Quercus faginea), o quejigo, roble carrasqueño, rebollo, carvallo,  roble valenciano.